

Patronyme 

 Alexandre Dang (né en 1973), artiste plasticien français contemporain ;
 Dagobert Dang (né en 1958), footballeur camerounais ;
 Esther Dang (née en 1945), économiste camerounaise ;
 Han Dang (?-223), officier militaire ;
 Xavier Dang (né en 1980), streaumeur français.
 Dang Jun (), conseiller de Deng Ai du royaume de Wei
 Dang Thai Son, pianiste d'origine vietnamienne
 André Dang Van Nha, personnalité économique de Nouvelle-Calédonie
 Dang Le Nguyen Vu (né en 1971), entrepreneur et homme d'affaires vietnamien.
 Dang Ngoc Chan (1894-1971), haut fonctionnaire et résistant de l'Indochine française.

Dans le cas des personnes d'origine vietnamienne, il provient du nom Đặng (鄧, apparenté au chinois Deng).

Dans le cas des noms chinois, il peut être la romanisation de 党 (parti, faction) ou de 當 (fondation).

 Đặng Hữu Phúc (1953-), pianiste et compositeur vietnamien ;
 Đặng Thị Ngọc Thịnh (1959-), femme d'État vietnamienne ;
 Đặng Nhật Minh (1938-), réalisateur vietnamien ;
  (1964-), écrivain postmoderne vietnamien  ;
 Đặng Thùy Trâm (1943-1970), femme médecin et maquisarde communiste vietnamienne ;
 Đặng Văn Lâm 1993-), footballeur vietnamien.

Culture 
 Dang Bireley and the Young Gangsters, film thaïlandais réalisé par Nonzee Nimibutr

Géographie 
 District de Dang (Gujarat), un district du Gujarat
 District de Dang (Népal), un district du Népal

Histoire 
 Bataille du Bach Dang (1288), livrée le  sur la rivière Bach-Dang

Homonymie de toponyme